Ingrid Schmidt, née le  à Bürstadt, est une juriste allemande, présidente du tribunal fédéral du travail depuis le .

Liens externes 
 Site officiel du tribunal fédéral du travail

Source de la traduction 

Avocat allemand du XXe siècle
Droit du travail en Allemagne
Naissance en Hesse
Naissance en décembre 1955
Avocate allemande